Торре-де-Серредо (, ) — гора в северной Испании.

Высота над уровнем моря — 2648 м. Это высшая точка не только Кантабрийских гор, но и провинции Астурия.

Как и хребет Пикос-де-Эуропа (массив Урриэлес), гора сложена палеозойскими кварцитами и известняками. На склонах Торре-де-Серредо расположены горные пастбища. На горе находится множество истоков притоков реки Карес.

Первое зарегистрированное восхождение датируется 30 июня 1882 года.

Примечания 

Горные вершины Испании
Астурия
Кантабрийские горы